Technopark peut signifier:
 Pôle de compétitivité ou Technopole, termes génériques.
 Technopark, un pôle de compétitivité situé à Casablanca au Maroc.
 Technopark, une station du métro d'Incheon, en Corée du Sud.